Roman Baczyński (1821–1907) – historyk, handlowiec
 Roman Baczyński (ur. 1881) – kapitan Wojska Polskiego, odznaczony Orderami Św. Stanisława 2 i 3 stopnia oraz Św. Anny 3 stopnia
 Roman Baczyński (1885–1961) – działacz socjalistyczny

Przypisy